Новоскатовка — название нескольких населённых пунктов:
 Новоскатовка — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Новоскатовка — село в Татищевском районе Саратовской области.